Atinellia är ett släkte av skalbaggar. Atinellia ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattnosbaggar
Atinellia